Die Dubai Duty Free Tennis Championships 2013 waren ein Tennisturnier, welches vom 25. Februar bis zum 2. März 2013 in Dubai stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2013 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In der gleichen Woche werden in Delray Beach die Delray Beach International Tennis Championships sowie in Acapulco das Abierto Mexicano Telcel gespielt. Letzteres zählt genau wie die Dubai Duty Free Tennis Championships zur Kategorie ATP World Tour 500, während die Delray Beach International Tennis Championships zur Kategorie ATP World Tour 250 gehören. In der Woche davor fand das gleichnamige Turnier der WTA Tour 2013 statt.

Im Einzel trat Roger Federer, der das Turnier bereits fünf Mal gewonnen hat, zur Titelverteidigung an, verlor aber im Halbfinale gegen Tomáš Berdych, der im Finale gegen Novak Đoković 5:7, 3:6 verlor. Im Doppel waren Mahesh Bhupathi und Rohan Bopanna die Titelverteidiger. Das Doppel konnte Vorjahressieger Mahesh Bhupathi mit seinem neuen Partner Michaël Llodra gewinnen, nachdem er im Halbfinale seinen letztjährigen Partner Rohan Bopanna besiegt hatte.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Dubai Duty Free Tennis Championships 2013 fand am 23. und 24. Februar 2013 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler haben die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den Dubai Duty Free Tennis Championships 2013 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten je Spieler.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 35 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 59 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 39 kB)

ATP World Tour 2013
Tennisturnier in Dubai